Élissalde est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique est  et qui signifie « du côté de l'église ».

Patronyme 

 Edmond Élissalde (1908- ), joueur de rugby à XV ;
 Jean Élissalde (1883-1961), écrivain, prêtre, poète et académicien basque français ;
 Serge Élissalde (1962- ), réalisateur de film d'animation français ;
 La famille Élissalde, joueurs de rugby à XV de pères en fils : 
 Arnaud Élissalde (1927- 2016), joueur puis entraîneur du Stade rochelais entre 1947 et 1971 ;
 Jean-Baptiste Élissalde (1977- ), joueur international français, entraîneur des lignes arrières du Stade toulousain ;
 Jean-Pierre Élissalde (1953- ), joueur international français et entraîneur du Stade rochelais.

Homophone 
 Thierry Elissalde (1969- ), un coureur cycliste français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme